Ludovico della Torre (?-1365), patriarca cattolico
 Lodovico della Torre (Verona, XV secolo-Roma, 1502), teologo
 Lodovico della Torre (Verona, XV secolo), giurista
 Ludovico della Torre (Verona, 1581-verona, 1632), politico